Le Pays du Grand Sancy est une structure de regroupement de collectivités locales françaises (Pays), située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Composition 
Le Pays du Grand Sancy est composé des trois communautés de communes suivantes :

Géographie

Situation 
Le Pays se situe à l'ouest de l'ancienne région administrative Auvergne et couvre la majeure partie des Monts Dore et une large part de l'Artense.

Transports

Démographie

Économie 
L'activité économique du Pays s'avère principalement dominée par l'agriculture et le tourisme.

L'agriculture est dominée par l'élevage bovin lait. Le périmètre est inclus dans diverses zones AOP. En 2000, on recensait  sur le périmètre.

L'importance du tourisme sur le territoire n'est plus à démontrer. Le territoire, avec une population de , peut accueillir plus de . Avec  touristiques dont , le Pays du Grand Sancy concentre un tiers de l'offre départementale.

L'impact économique du tourisme en matière d'emplois est extrêmement fort : cette activité génère près de trente mille emplois, soit un tiers de la population active.

Avec trois stations de ski alpin et deux centres nordiques, le territoire bénéficie d'un fort tourisme hivernal. Trois stations thermales sont également en activité.

L'ensemble du territoire bénéficie d'une large gamme d'activités et offre, entre structures, une complémentarité tant économique que des services permettant à la population résidentielle de satisfaire sur place la majorité des besoins.

Malgré tout, l'accueil de nouveaux actifs est un des enjeux primordiaux du territoire.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 
 Le pays du Grand Sancy, sur le site de la communauté de communes Sancy-Artense.

Grand Sancy